Marchesini est un patronyme porté notamment par :
 Alessandro Marchesini (1663-1738), peintre et graveur italien,
 Anna Marchesini (1953-2016), actrice et romancière italienne,
  (1930-1992), acteur italien,
  (1889-1963), compositeur italien, 
  (1896-1972), actrice italienne,
 Nino Marchesini (1895-1961), acteur italien.